

Zoología
Odontophoridae (codornices del Nuevo Mundo, colines o corcovados), familia de aves galliformes.

Personas
Aladino Colín, político español.
Domingo Colín, atleta mexicano especializado en marcha atlética.
Leopoldo García-Colín Scherer, destacado físico mexicano
Noé Colín, cantante de ópera de origen mexicano
René Drucker Colín, científico mexicano especializado en Fisiología y Neurobiología
Roberto Colín Gamboa, político mexicano
Salvador Sánchez Colín, político mexicano.

Gastronomía
Colín, palito alargado de pan crujiente.

Música
Colín, piano de cola hasta 130 cm de longitud.